La seguente è una lista di acquedotti dell'Impero romano. Un elenco più folto ed accurato sugli acquedotti romani e sui ponti romani può essere visualizzato nella voce elenco dei ponti romani.

Acquedotti nell'Impero romano

Note

Bibliografia 
  183 pages.

Collegamenti esterni 
 Elenco degli acquedotti romani
 Il progetto atlante degli acquedotti romani
 Mappa dell'acquedotto romano nella Turchia moderna

Acquedotti e impianti idrici romani
Liste di ponti